Rötelbach ist der Name von Fließgewässern:

 Rötelbach (Augustinergraben), linker Oberlauf des Augustinergrabens (zum  Weißbach, zum Grabenbach, zur Saalach) durch die Löwenschlucht bis Schaffelpoint, Gemeinde Bayerisch Gmain, Landkreis Berchtesgaden, Bayern
 Rötelbach (Donau), am rechten Oberlauf oberhalb des Stadtteils Einsingen Mühlbach, am Unterlauf danach Grenzgraben, linker Zufluss der Donau in Ulm selbst, kreisfreie Stadt, Baden-Württemberg; der linke Oberlauf bis vor Einsingen heißt ebenfalls Rötelbach
 Rötelbach (Fils), rechter Zufluss der Fils in Bad Überkingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Rötelbach (Imsbach), linker Zufluss des Imsbachs (zur Prims) nahe bei Theley, Gemeinde Tholey, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Rötelbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Eberbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rötelbach (Lein), rechter Zufluss des Mühlkanals rechts der Lein (zum Kocher) bei der Obermühle von Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Rötelbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold in Kentheim, Gemeinde Bad Teinach-Zavelstein, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Rötelbach (Rhein) oder Rödelbach, rechter Zufluss des Hochrheins bei Öflingen-Brennet, Stadt Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rötelbach (Sagenbach), linker Zufluss des im Unterlauf Dorfbach Gontenschwil genannten Sagenbachs (zur Wyna) bei Bohler, Gemeinde Rickenbach, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Rötelbach (Schweinsgraben), linker Zufluss des Schweinsgrabens vor Lauterecken, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, der dort in den Glan (Nahe) mündet
 Rötelbach (Sitter), rechter Zufluss der Sitter in Sitterdorf, Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau
 Rötelbach (Zwislerbach), linker Zufluss des hier noch Tellbach genannten Zwislerbachs auf der Kantonsgrenze zwischen den Gemeinden Urnäsch, Kanton Appenzell Ausserrhoden, und Hemberg, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen, der beim namengebenden Hauptort des letzteren in den Necker mündet

Siehe auch:
 Rödelbach
 Rötelgraben, linker Zufluss der Roth (zur Rednitz) vor Hofstetten, Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Rötelsbach
 Rötenbach
 Röthelbach
 Rötlbach, südwestlicher Zufluss des Starnberger Sees bei Unterzeismering, Gemeinde Tutzing, Landkreis Starnberg, Bayern